Список глав правительства Киргизии включает лиц, возглавлявших правительства в Киргизии.

В настоящее время председатель Кабинета министров Киргизской Республики () назначается Президентом Киргизской Республики после одобрения его кандидатуры, выставленной Жогорку Кенеш.

Использованная в первом столбце таблиц цифровая или буквенная нумерация является условной; также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий. Для удобства список разделён на принятые в историографии периоды истории страны.

Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика (1926—1936)

Председатели Совета Народных Комиссаров

Киргизская Советская Социалистическая Республика (1936—1991)

Председатели Совета Народных Комиссаров

Председатели Совета Министров

Киргизская Республика (1991 — настоящее время)

Премьер-министры

Председатели Кабинета министров

См. также 

 Премьер-министр Киргизской Республики
 Правительство Киргизской Республики

Ссылки 

 Официальный сайт Правительства Киргизской Республики
 Список премьер-министров Киргизии на rulers.org
 Список премьер-министров Киргизской ССР на rulers.org
 Список премьер-министров Киргизии на worldstatesmen.org

Государственное устройство Киргизии

Киргизия
Списки:Киргизия